Depew (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Depew (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.